Hoppenbrock ist der Familienname folgender Personen:

 August Hoppenbrock (1905–1976), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP/CDU)
 Ernst-August Hoppenbrock (* 1948), deutscher Landwirt, Unternehmer und Politiker (CDU)